Z.Z.Li kan som auktorsförkortning betyda:

 Zi-Zhong Li
 Zeng Zhi Li

Robotskapade auktorsförkortningar